2 miejscowości w Polsce: 
 Topolice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka 
 Topolice – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Żarnów